Układ biegu jałowego jest podukładem wchodzącym w skład gaźnika, służy do wytworzenia mieszanki zapewniającej stateczną pracę silnika bez obciążenia. Układ ten posiada własne dysze paliwa i powietrza, dozujące odpowiednią ilość składników. Mieszanka paliwowo-powietrzna jest zasysana przez otwór wylotowy układu biegu jałowego znajdujący się tuż za zamkniętą przepustnicą. Takie umieszczenie otworu wylotowego jest uzasadnione, gdyż w tym miejscu panuje najwyższe podciśnienie. Ilość wypływającej mieszanki jest regulowana przez wkręt regulacyjny.

Układ zasilania silnika spalinowego